Русские ворота — архитектурная достопримечательность: 
 Русские ворота (Анапа)
 Русские ворота (Каменец-Подольский)
 «Русские ворота» — историческое название Верецкого перевала в Карпатах.